Звенигородский район:

 Звенигородский район — административная единица в центре Черкасской области Украины.
 Звенигородский район — административно-территориальная единица в составе Московской области РСФСР, существовавшая в 1929—1957 и 1960—1965 годах.